Cannaceae — família de plantas angiospermas
Canas (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo
Canas (província) — no Peru
Canas de Santa Maria — freguesia de Tondela, Portugal
Canas de Senhorim — freguesia de Nelas, Portugal
Canas (Apúlia) — ou Cannae; antiga cidade da Itália
Batalha de Canas — travada a 2 de agosto de 216 a.C. entre cartagineses e romanos

Desambiguações de topônimos